Термин Сурис () може да се односи на:

 Сурис (река) - америчко-канадска река;
 Сурис (Манитоба) - насељено место са статусом варошице у канадској провинцији Манитоба;
 Сурис (Острво Принца Едварда) - насељено место са статусом варошице у канадској провинцији Острво Принца Едварда;
 Сурис (Северна Дакота) - град у америчкој савезној држави Северна Дакота;